Jug Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Jug Island (Florida)
 Jug Island (Minnesota)
 Jug Island (New York)